Gilbertson ist der Familienname folgender Personen:

 Harrison Gilbertson (* 1993), australischer Schauspieler
 Marc Gilbertson (* 1969), US-amerikanischer Skilangläufer
 Robert Lee Gilbertson (1925–2011), US-amerikanischer Pilzkundler
 Stan Gilbertson (* 1944), US-amerikanischer Eishockeyspieler